11359 Piteglio – asteroide della fascia principale
 Piteglio – frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia 
 Ponte sospeso di San Marcello Piteglio – passerella pedonale nota come ponte sospeso delle Ferriere
 San Marcello Piteglio – comune toscano